Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams volt, de ő sérülés miatt nem indult el a versenyen. A tornagyőzelmet Kim Clijsters szerezte meg, miután a döntőben 3–6, 6–3, 6–3 arányban legyőzte a kínai Li Nát. Clijsters első alkalommal lett bajnok az Australian Openen, Li pedig először jutott be egy Grand Slam-torna döntőjébe.

Kiemeltek
 

 Caroline Wozniacki (Elődöntő)
 Vera Zvonarjova (Elődöntő) 
 Kim Clijsters (Győztes)
 Venus Williams (Harmadik kör)
 Samantha Stosur (Harmadik kör)
 Francesca Schiavone (Negyeddöntő)
 Jelena Janković (Második kör)
 Viktorija Azaranka (Negyedik kör)
 Li Na (Döntő)
 Sahar Peér (Harmadik kör)
 Justine Henin (Harmadik kör)
 Agnieszka Radwańska  (Negyeddöntő)
 Nagyja Petrova (Harmadik kör)
 Marija Sarapova (Negyedik kör)
  Marion Bartoli (Második kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova (Harmadik kör)

<ol start="17">
 Aravane Rezaï ''(Első kör)
 Marija Kirilenko ''(Második kör)
 Ana Ivanović ''(Első kör)
 Kaia Kanepi ''(Második kör)
 Yanina Wickmayer ''(Második kör)
 Flavia Pennetta ''(Negyedik kör)
 Szvetlana Kuznyecova ''(Negyedik kör)
 Alisza Klejbanova ''(Második kör)
 Petra Kvitová ''(Negyeddöntő)
 María José Martínez Sánchez ''(Második kör)
 Alexandra Dulgheru ''(Első kör)
 Daniela Hantuchová ''(Első kör)
 Dominika Cibulková ''(Harmadik kör)
 Andrea Petković ''(Negyeddöntő)
 Lucie Šafářová ''(Harmadik kör) 
 Cvetana Pironkova ''(Második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
Döntők

Felső ág
Első szakasz

Második szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Justine Henin
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Szánija Mirza
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Jamie Hampton
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Elena Baltacha
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Arantxa Rus
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Alison Riske
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Szvetlana Kuznyecova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Cvetana Pironkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Pauline Parmentier
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Bacsinszky Tímea
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Monica Niculescu
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Rebecca Marino
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Namigata Dzsunri
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Arantxa Parra Santonja
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Francesca Schiavone
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Justine Henin
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Elena Baltacha
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Arantxa Rus
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Szvetlana Kuznyecova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=32
| RD2-team05= Cvetana Pironkova
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Monica Niculescu
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Rebecca Marino
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Francesca Schiavone
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=9

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Justine Henin
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=68
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= Szvetlana Kuznyecova
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Monica Niculescu
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Francesca Schiavone
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=23
| RD4-team01= Szvetlana Kuznyecova
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=14
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Francesca Schiavone
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=16
}}

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Li Na
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Sofia Arvidsson
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jevgenyija Rogyina
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Olivia Rogowska
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  Zuzana Ondrášková
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Jelena Dokić
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07={{Nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= Aravane Rezaï
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= Daniela Hantuchová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Regina Kulikova
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=9

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Karolina Šprem
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Chanelle Scheepers
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Andrea Hlaváčková
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Kathrin Wörle
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Viktorija Azaranka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Li Na
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Jevgenyija Rogyina
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Jelena Dokić 
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=  
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Nagyja Petrova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Kszenyija Pervak
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Alicia Molik
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Roberta Vinci
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Patty Schnyder
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Leszja Curenko 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Jekatyerina Makarova
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=10
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= Ana Ivanović
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=8

| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=16
| RD1-team01={{nowrap| A Pavljucsenkova}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Kirsten Flipkens
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Akgul Amanmuradova
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Kristina Barrois
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Iveta Benešová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Romina Oprandi
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Marija Kirilenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=8

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Lucie Šafářová
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Csang Suaj
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Klára Zakopalová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Melanie Oudin
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Bojana Jovanovski
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Csang Kaj-csen
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Sybille Bammer
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Vera Zvonarjova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=16
| RD2-team01=

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

N1